L'ispettore Gadget (Inspector Gadget) – media franchise
 Ispettore Gadget (Inspector Gadget) – personaggio dell'omonimo media franchise

Cinema e televisione 
 L'ispettore Gadget (Inspector Gadget) – serie animata degli anni ottanta tratta dall'omonimo media franchise
 L'ispettore Gadget (Inspector Gadget) – serie animata degli anni duemiladieci tratta dall'omonimo media franchise
 Inspector Gadget – film del 1999 diretto da David Kellogg tratto dall'omonimo media franchise

Videogiochi 
 Inspector Gadget: Mission 1 – Global Terror! – videogioco del 1992 tratto dall'omonimo media franchise
 Inspector Gadget – videogioco del 1993 tratto dall'omonimo media franchise
 Inspector Gadget: Operation Madkactus – videogioco del 2000 tratto dall'omonimo media franchise
 Inspector Gadget: Gadget's Crazy Maze – videogioco del 2001 tratto dall'omonimo media franchise
 Inspector Gadget: Advance Mission – videogioco del 2001 tratto dall'omonimo media franchise
 Inspector Gadget: Mad Robots Invasion – videogioco del 2003 tratto dall'omonimo media franchise

Pagine correlate 
 Gadget (disambigua)
 L'ispettore Gadget